Баркеро () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Франсіско Агілар Баркеро — тимчасовий президент Коста-Рики
 Хосе Баркеро — іспанський футболіст